Влади́мир Его́ров:
 
 Егоров, Владимир Валерьевич (род. 1989) — российский шашист.
 Егоров, Владимир Васильевич (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Владимир Григорьевич (1938—2022) — командующий Балтийским флотом (1991—2000), губернатор Калининградской области (2000—2005).
 Егоров, Владимир Демьянович (1939—2016) — деятель советских и белорусских спецслужб, генерал-полковник.
 Егоров, Владимир Евгеньевич (1878—1960) — русский и советский художник театра и кино.
 Егоров, Владимир Егорович (1927—1990) — советский скульптор.
 Егоров, Владимир Константинович (род. 1947) — советский и российский деятель образования, ректор Литературного института им. А. М. Горького (1985—1987) и Российской академии государственной службы (2000—2010).
 Егоров, Владимир Кузьмич (1911—1996) — советский футболист и хоккеист, тренер.
 
 Егоров, Владимир (род. 1995) — российский и северомакедонский борец вольного стиля.